Île-d'Aix (gemeente)
 Île d'Aix (eiland)